Canko Cvetanov – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Hristo Cvetanov – pallavolista bulgaro
 Momčil Cvetanov – calciatore bulgaro